Waser ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Waser (* 1938), Schweizer Ruderer
 Anna Waser (1678–1714), Schweizer Malerin und Radiererin
 Annemarie Hess-Waser (* 1940), Schweizer Skirennfahrerin
 Fränzli Waser (1858–1895), jenischer Geigenspieler aus Tschlin im Schweizer Kanton Graubünden
 Hans Caspar Waser (1612–1677), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Hedwig Bleuler-Waser (1869–1940), Schweizer Temperenzlerin
 Heini Waser (1913–2008), Schweizer Maler, Zeichner, Lithograf und Holzschneider
 Hugo Waser (* 1936), Schweizer Ruderer und Politiker
 Jack R. Waser (1929–2015), Schweizer Unternehmer 

 Joseph Hermann Waser (1901–1994), Schweizer Maler
 Kaspar Waser (1565–1625), reformierter Theologe und Orientalist in Zürich
 Maria Waser (1878–1939), Schweizer Dichterin
 Maria Ursula Waser (* 1952), Schweizerische Aktivistin
 Martin Waser (* 1954), Schweizer Politiker (SP)
 Otto Waser (1870–1952), Schweizer Klassischer Archäologe
 Otto Brunner-Waser (1877–1941), Schweizer Apotheker 
 Peter Gaudenz Waser (1918–2010), Schweizer Pharmakologe
 Rainer Waser (* 1955), deutscher Physikochemiker
 Sebastian Waser (* 1985), österreichischer Basketballtrainer
 Stephan Waser (1920–1992), Schweizer Bobsportler
 Wilhelm Waser (1811–1866), Schweizer Architekt

Waser ist der Name folgender geografischen Orte:
 Waser (Winterthur), Quartier im Stadtkreis Seen von Winterthur

Siehe auch:
 Wäser (Begriffsklärung)
 Waaser
 Wasser (Begriffsklärung)
 Waßer